Pokrovsk si riferisce ad alcune località

 Pokrovsk – fino al 1931 denominazione di Ėngel's nell'oblast' di Saratov;
 Pokrovsk – città russa, nella repubblica autonoma della Sacha (Jacuzia)
 Pokrovs'k – città ucraina parte dell'oblast' di Donec'k